Соревнования по волейболу на XXIX летней Универсиаде в Тайбэе проходили с 20 по 29 августа 2017 года с участием 22 мужских и 16 женских команд.

Арены 
 Спортивный центр Национального университета Тайваня (вмещает 3200 зрителей)
 Спортивный комплекс Университета китайской культуры (1000)
 Спортивный комплекс Национального Тайваньского педагогического университета (1300)
 Спортивный комплекс Военной академии Китайской Республики (1070)
 Спортивный комплекс Национального университета Цинхуа (800)

Мужской турнир

Календарь

Участники 

Группа A
  Китайский Тайбэй
 
 
 
 

Группа B
 
 
 
 
 

Группа C
 
 
 
 
 
 

Группа D

Женский турнир

Календарь

Участники 

Группа A
  Китайский Тайбэй
 
 
 

Группа B
 
 
 
 

Группа C
 
 
 
 

Группа D

Призёры

Медальный зачёт

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXIX летней Универсиады 
 Taipei 2017 Summer Universiade — Volleyball — Technical Handbook 

Волейбол на летней Универсиаде 2017